Forkortelsen SHI kan have flere betydninger:

 Shimojishima Airport — en IATA-lufthavnskode for den japanske lufthavn på Ryukyu øerne.
 Samsung Heavy Industries — en af verdens største virksomheder indenfor skibsbyggeri.
 Skibsby-Højene Idrætsforening – en dansk idrætsforening ved Hjørring.

Se også 
 Shi